Куэлап (Kuélap) — укреплённое святилище-некрополь цивилизации Чачапойя, покорённой инками. Было сооружено в X веке и существовало примерно до XVI в. Находится в регионе Амазонас в Перу.

Вновь открыто в 1843 г. Расположено на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря, состоит из нескольких гигантских платформ, расположенных друг на друге. Первая из платформ высотой 20 м и шириной 600 м расположена в направлении с севера на юг. За ней находятся две других. Эти платформы поддерживают около 400 сооружений, в основном цилиндрической формы. Некоторые из конструкций украшены фризами в виде глаз или птиц.

К крепости ведёт очень узкая дорога, на которой помещается не более одного человека, окружённая стенами высотой в 20 метров.

Три наиболее важных сооружения крепости: Эль-Тинтеро, Ла-Аталайя и Эль-Кастильо.

Невдалеке от Куэлапа в 1985 г. был открыт комплекс археологических памятников Гран-Вилайя, также относящийся к культуре Чачапойя.

См. также 
 Гран-Пахатен
 Гран-Сапосоа
 Чачапойя
 Империя инков

Ссылки 

 The Indians and aboriginal ruins near Chachapoyas in northern Peru (раскопки Куэлапа)

История Перу
Археология в Перу
Города инков
Крепости Перу